El término Castiel puede referirse a:

Castiel, comuna suiza del cantón de los Grisones.
Castiel, personaje de la serie Supernatural.
Castiel, personaje del juego otome Corazón de melón
Castiel , personaje de libro El Ángel pecador.